Osoby:
 Chris Rankin – aktor
 Ian Rankin – pisarz szkocki
 Jeannette Rankin – polityk amerykańska
 John Rankin
 Kenny Rankin – amerykański piosenkarz, kompozytor i autor tekstów
 Robert Rankin – pisarz brytyjski
Nauka:
 Stopnie Rankine’a
Miejscowości w USA:
 Rankin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Rankin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Rankin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Upton
Gminy w USA:
 Rankin (ang. Rankin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Perry
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rankin (ang. Rankin County) – w stanie Missisipi
Miejscowość w Kanadzie
 Rankin Inlet